Inegocia är ett släkte av fiskar. Inegocia ingår i familjen Platycephalidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Inegocia